Ву́лиця Си́дора Ковпака́ — вулиця в Київському районі міста Харків, в межах місцевостей Шишківка та Велика Данилівка. Пролягає від Велико-Данилівського мосту до Вулиці Шевченка.

Прилучаються провулки: Чехова, Променистий, Соколівський вулиці: Шевченка, Героїв Праці, Саперна, Жилярді, Лазьківська, Чуйківська, Зеленоградська, Челюскіна, Нижньогородська, Генерала Удовиченка, Гірський в'їзд та Велико-Данилівського міст.

Історія

Рішення про впорядкування найменувань об'єктів топоніміки 
 
З метою впорядкування найменувань елементів вулично-дорожньої мережі на території міста Харкова, враховуючи рекомендації Міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища, на підставі Закону України «Про географічні назви», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада вирішала  Перейменувати частину вулиці Сидора Ковпака (№ 3—33, 8; від вулиці Борткевича до вулиці Шевченка) у провулок Борткевича. Так в Харкові з'явився новий провулок.

Примітки 

С
Вулиці Київського району Харкова